Rani steht für:

 die weibliche Form des Herrschertitels Raja
 Rani – Herrscherin der Herzen, französische Fernsehserie (2011)

Rani ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Rani (* 1977), britische Fernseh- und Hörfunkmoderatorin
 Annu Rani (* 1992), indische Speerwerferin
 Devika Rani (1908–1994), indische Filmschauspielerin und Produzentin
 Hania Rani (* 1990), polnische Pianistin und Komponistin